Mauro Pellicioli – restauratore e pittore italiano
 Leone Pellicioli – alpinista italiano
 Oscar Pellicioli – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada italiano